Club Cerro Porteño of kortweg Cerro Porteño is een Paraguayaanse voetbalclub uit de hoofdstad Asunción. De club werd in 1912 opgericht en het thuisstadion is het Estadio General Pablo Rojas, dat 25.000 plaatsen heeft. De bijnaam van Cerro Porteño is net als FC Barcelona, Azulgrana (Blauwrood), verwijzend naar de clubkleuren.

Sinds meer dan negentig jaar is Olimpia de aartsrivaal van Cerro Porteño en wedstrijden tussen beide clubs staan bekend als de Super Clasico van het Paraguayaanse voetbal.

Erelijst 
 '''Landskampioen (31)
 1913, 1915, 1918, 1919, 1935, 1939, 1940, 1941, 1944, 1950, 1954, 1961, 1963, 1966, 1970, 1972, 1973, 1974, 1977, 1987, 1990, 1992, 1994, 1996, 2001, 2004, 2005, 2009-A, 2012-A, 2013-C, 2015-A

Eindklasseringen

Bekende (oud-)spelers 
  Francisco Arce
  Saturnino Arrúa
  Diego Barreto
  Édgar Barreto
  Jorge Luis Campos
  Luis Capurro
  Mathías Corujo
  Julio Dos Santos
  Carlos Gamarra
  Sinforiano García
  Juan Manuel Iturbe
  Froylán Ledezma
  Iván Piris
  Cayetano Ré
  Óscar Romero
  Marciano Saldías

Trainer-coaches

Externe link 
 Officiële website

Paraguayaanse voetbalclub
Sportclub in Asuncion